Die Abenteuer des Sherlock Holmes steht für:

 Die Abenteuer des Sherlock Holmes (Buch), einen Kurzgeschichtenband von Arthur Conan Doyle 

Filme und Serien:
 1939: Die Abenteuer des Sherlock Holmes (1939)
 1984–1985: Die Abenteuer des Sherlock Holmes (Anime)
 1984–1985: Sherlock Holmes (Fernsehserie, 1984) mit Jeremy Brett, Titel der beiden ersten Staffeln

Siehe auch:
 1979–1986: Die Abenteuer von Sherlock Holmes und Dr. Watson (Filmreihe) aus der Sowjetunion
 1980: Die Abenteuer von Sherlock Holmes und Dr. Watson, Fernseh-Dreiteiler von Igor Maslennikow aus der obigen Filmreihe